Fülöp Mihály (1915–1978) gépésztechnikus, feltaláló
Fülöp Mihály (1928–1994) színész
Fülöp Mihály (1928) kertészmérnök
Fülöp Mihály (1936–2006) vívó

Jegyzetek